Nota: Esta página é sobre o futebolista paraguaio. Para outros significados consulte Gamarra

Roberto Carlos Gamarra Acosta (Caazapá, 11 de maio de 1981) é um futebolista paraguaio que atua como atacante. Atualmente está no General Díaz do Paraguai.

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Atlético 3 de Febrero
Futebolistas do Club Nacional
Futebolistas do Tacuary Football Club
Futebolistas do Club Libertad
Futebolistas do Cúcuta Deportivo
Futebolistas do Club Deportivo O'Higgins
Futebolistas do Club Deportes Tolima
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Futebolistas do Club Sportivo San Lorenzo